I Pquadro sono stati un duo musicale formato da Pietro Napolano (Napoli, 19 maggio 1984) e Piero Romitelli (Civitanova Marche, 30 giugno 1986).

Storia 
La loro forte amicizia arriva dalla quarta edizione di Amici di Maria de Filippi.
Il nome del gruppo deriva dalle iniziali dei nomi dei due componenti, Piero e Pietro.
Durante l'edizione che li ha visti protagonisti, entrambi hanno partecipato con la classe di canto come coristi di Gigi D'Alessio nella quarta serata del Festival di Sanremo 2005 sulla canzone L'amore che non c'è. Gigi D'Alessio in quell'occasione duettò con altri due componenti della scuola Antonino Spadaccino e Maddalena Sorrentino. La classe di ballo eseguì una coreografia.

Sanremo Giovani ed i primi successi 
Dopo essersi fatti notare in diverse manifestazioni locali, i Pquadro vincono il concorso Sanremolab che consente loro di partecipare al Festival di Sanremo 2007, nella categoria Giovani, con il brano Malinconiche sere, classificandosi al terzo posto, ed ottenendo in seguito un buon successo di vendite del singolo.

Il primo Album A24 ed altre collaborazioni 
Nel 2007 hanno inciso Tu sei la musica in me, la versione in italiano di You Are the Music in Me, tratto dal musical Disney High School Musical 2. Questa canzone assieme a Io e te (la versione italiana di Everyday) cantata da Ambra Lo Faro assieme alla band è contenuta nella versione italiana della colonna sonora del film.

Nel 2008 il regista Pasquale Falcone dà loro la possibilità di interpretare un brano della colonna sonora del film Io Non Ci Casco (protagonista Maria Grazia Cucinotta). Al duo è affidata la cover del brano del 1971 ...E mi manchi tanto degli Alunni del Sole.

Nel 2008 la band pubblica il primo album, intitolato A24, per l'Atlantic Records. Escono come singoli i brani Francesca e Amo sai di te. Nell'album composto da 10 tracce, sono inclusi anche i brani Tu sei la musica in me e Malinconiche Sere, pubblicati nel 2007.

Nel 2010 pubblicano il loro nuovo singolo Anime di vetro, il cui videoclip è affidato al regista Gabriele Paoli e vede Federico Russo come protagonista.

Lo scioglimento della band e le diverse carriere 
All'inizio del 2011 il duo decide di sciogliersi ed i componenti intraprendono carriere soliste.

Piero Romitelli firma un contratto con Sony/ATV e nel corso degli anni scrive brani per: Marco Mengoni, Loredana Bertè, Raf, Noemi, Benji & Fede, Francesco Renga, Nina Zilli, Michele Bravi, Federica Carta, Zero Assoluto, Dolcenera, Chiara, Alessio Bernabei, Sergio Sylvestre, Raige, Dear Jack, Deborah Iurato, Alexia ed i Gemelli DiVersi. Tra i vari brani cha ha scritto che hanno riscosso successo si ricordano Domani è un altro film, Buona fortuna e Non me ne accorgo.

Mentre nel 2014, Pietro Napolano si presenta a The Voice of Italy ed entra a far parte del team di J-Ax.

Discografia

Album in studio 
 2008 – A24

Singoli 
 2006 – Segreti
 2006 – Strano il mio destino (esclusiva radio)
 2007 – Malinconiche sere
 2007 – Amo sai di te
 2007 – Tu sei la musica in me
 2007 – Io e te
 2008 – Francesca
 2010 – Anime di vetro

Colonne sonore 
 2007 – Tu sei La musica in me e Io e te (con Ambra Lo Faro) in High School Musical 2 (versione italiana)
 2008 – ...E mi manchi tanto (cover degli Alunni del Sole) in Io Non Ci Casco

Note

Collegamenti esterni 
 

Partecipanti al Festival di Sanremo